Э́рик То́рстведт (; 28 октября 1962, Ставангер, Норвегия) — норвежский футболист, вратарь, игрок сборной Норвегии. Участник чемпионата мира 1994 в качестве основного вратаря.

Карьера

Клубная 
Торстведт играл за норвежские команды «Викинг» и «Эик-Тёнсберг», за немецкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, шведский «Гётеборг» и английский «Тоттенхэм Хотспур». В 1991 году в составе последнего он стал первым норвежцем, выигравшим Кубок Англии по футболу: в финале Кубка «шпоры» победили клуб «Ноттингем Форест» со счётом 2:1. Всего за семь лет Торстведт провёл за «Тоттенхэм» 218 матчей. В 1996 году вратарь вынужден был завершить карьеру из-за травмы.

В сборной 
На чемпионате мира 1994 Торствадт провёл все три матча: против Италии, в котором он пропустил 1 мяч от Дино Баджо, против Мексики и против Ирландии, где сохранил ворота в неприкосновенности. Но это не помогло Норвегии выйти из группы. Всего в составе сборной страны Торстведт провёл 97 матчей, что является третьим показателем по числу игр за эту сборную.

После карьеры 
Торстведт после окончания карьеры футболиста был футбольным комментатором и экспертом на различных телевизионных каналах. Он комментировал матчи ежегодного турнира Королевской лиги на канале TVNorge. Он являлся тренером команды Tufte IL в реалити-шоу на одном из норвежских каналов. За своё появление там он был награждён читателями газеты Se og Hør призом «персона телевидения года». Сейчас Торстведт ведёт по понедельникам шоу Matchball Mandag на TV 2, где он вместе с гостями смотрит матчи чемпионата Норвегии и ведёт юмористические разговоры.

Личная жизнь 
Эрик Торстведт является отцом норвежской модели и бывшей ведущей на MTV Norge Шарлотты Торстведт (род. 1986) и полузащитника Кристиана Торстведта (род. 1999).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Норвегии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Футбольные телекомментаторы
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»